Гу́ттенберг () — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Гуттенберг, Карл Людвиг фон унд цу (1902—1945) — немецкий публицист, потомственный аристократ, участник заговора против Гитлера.
 Гуттенберг, Карл-Теодор цу (род. 1971) — немецкий политик, министр экономики и министр обороны Германии.
 Гуттенберг, Стив (род. 1958) — американский актёр, продюсер, сценарист и режиссёр.

Топоним 
 Гуттенберг (Верхняя Франкония) — коммуна в Германии, в земле Бавария, административный округ Верхняя Франкония.
 Гуттенберг — средневековый замок на реке Неккар над Неккармюльбахом.
 Гуттенберг (Айова)
 Гуттенберг (Нью-Джерси)

См. также 
 Гутенберг